Osoby o tym nazwisku:
 Adam Matusiewicz – polski urzędnik państwowy
 Aleksander Matusiewicz – polski wojskowy
 Andrzej Matusiewicz – polski polityk, adwokat i samorządowiec
 Eduard Matusiewicz – radziecki łyżwiarz szybki
 Eugeniusz Matusiewicz – polski profesor, botanik
 Maryja Matusiewicz – litewska nauczycielka